drapak – rodzaj struga
 drapak – rodzaj kotwicy
 drapak – zdarta, zużyta miotła lub szczotka, także druciak
 Drapak – wieś w Polsce, w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Opalenica